Купата на европейските шампиони 1991/92 е 37-о издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Цървена Звезда Белград като носител на трофея.

Участниците играят в турнирен формат със срещи на разменено гостуване в първите два кръга. След това осемте отбора са разделени в две групи от четири клуба, като победителите от всяка от тях достигат до финала за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 20 май 1992 г. на стадион Уембли в Лондон пред 70.827 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 17 и 18 септември, а реваншите са на 2 октомври 1991 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 23 октомври, а реваншите са на 6 ноември 1991 г.

Групова фаза 
Срещите се играят на 27 ноември, 11 декември 1991 г., 4 март, 18 март, 1 април и 15 април 1992 г.

Група A

Група B

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1991/92
 Купа на УЕФА 1991/92

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1991/92
 Детайли на маочвете за сезон 1991/92 в rsssf.com

Европейска шампионска лига